Saraj – pierwotne imię Sary, żony Abrahama
 Saraj Berke – stolica Złotej Ordy
 Saraj – miasto w Macedonii